Dudnikove – villaggio ucraino dell'oblast' di Zaporižžja, nel distretto di Novomykolïvka
Dudnikove – villaggio ucraino dell'oblast' di Zaporižžja, nel distretto di Orichiv
Dudnikove – villaggio ucraino dell'oblast' di Poltava

Pagine correlate
Dudnikovo